Kieslochgraben ist ein Gewässername:

 Kieslochgraben (Sausuttergraben), vielleicht auch Eichplattengraben, rechter Zufluss des Sausuttergrabens (zum Waldangelbach) bei Eichtersheim, Gemeinde Angelbachtal, Rhein-Neckar-Kreis, Baden-Württemberg
 Kieslochgraben, oberer Laufabschnitt bei Vasbühl des Eschenbach (Wern), rechter Zufluss der Wern nach Schnackenwerth, beide Orte zu Markt Werneck, Landkreis Schweinfurt, Bayern

Siehe auch:
 Kiesgraben